Vol-au-vent kan syfta på:

 Vol-au-vent), originaltitel på en brittisk film från 1996, se Bröllopsbesvär (1996) 
 Volauvent – en maträtt